Sam Bennett kan avse:

 Sam Bennett (cyklist) (1990-), irländsk tävlingscyklist
 Sam Bennett (ishockeyspelare) (1996-), kanadensisk ishockeyspelare